Metropol peut désigner :

Sociétés 
 Metropol, journal hongrois ;
 Metropol, société argentine spécialisée dans le transport en commun ;
 Metropol Verlag, maison d'édition allemande.

Autres 
 Metropol Parasol, monument à Séville, en Espagne ;
 Esporte Clube Metropol, club de football brésilien.

Voir aussi 
 Métropole (homonymie)